

Sigle 
 Data Transfer Type – parametro della trasmissione dati
 Deutscher Terminologie - Tag – forum tedesco
Digital Terrestrial Television – televisione digitale terrestre
Distance To Target – distanza dal bersaglio
 Dipartimento per i trasporti terrestri – dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 2001 al 2008
Divertor Tokamak Test – Divertor tokamak test facility (Struttura di test con Tokamak divertore), Impianto per test di fusione nucleare

Chimica 
 DTT – ditiotreitolo, un reagente per citologia

Codici 
 DTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Detroit (Stati Uniti)
 dtt – codice ISO 639-3 della lingua dogon toro tegu